Куру́моч — название географических объектов.
 Курумоч (аэропорт) — аэропорт города Самара.
 Курумоч (село) — село в Волжском районе Самарской области.
 Курумоч (станция) — железнодорожная станция (пассажирская и грузовая) в Самарской области на территории Волжского района.
 Курумоч (станция, Самарская область) — железнодорожная станция (населённый пункт) в Волжском районе Самарской области.
 Курумоч (приток Сока) — река.